Hystrix é um gênero homônimo, podendo se referir a:

Hystrix Moench - um gênero de planta da família Poaceae;
Hystrix Linnaeus, 1758 - um gênero de roedor da família Hystricidae.

Desambiguações de gêneros biológicos

uk:Дикобраз (значення)
vi:Họ Nhím